Hittebarnet er en dansk stumfilm fra 1910, der er instrueret af Holger Rasmussen.

Handling

Medvirkende 
 Otto Lagoni, Godsejeren
 Ingeborg Rasmussen, Godsejerfrue
 Ellen Kornbeck, Fattig ung pige
 Einar Zangenberg, Postbud
 Ella la Cour, Den gamle enkegrevinde
 Alfred Arnbak, Enkegrevindens nevø
 Holger Pedersen
 Petrine Sonne

Eksterne henvisninger 
 

Stumfilm fra Danmark
Danske film fra 1910